Bonsergent ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Bonsergent (1912–1940), erstes französisches ziviles Opfer des Zweiten Weltkriegs
 Stéphane Bonsergent (* 1977), französischer Radrennfahrer